Onderdistrict in Indonesië
 Sragi (Zuid-Lampung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Zuid-Lampung in de provincie Lampung
 Sragi (Pekalongan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sragi (Sragi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sragi (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Sragi (Talun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java